Czyżewicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Czyżewicze – osiedle na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Czyżewicze – wieś na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Czyżewicze – wieś na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim